Francis Seymour-Conway (1718–1794) – brytyjski arystokrata i polityk, 1. markiz Hertford
 Francis Seymour-Conway (1743–1822) – brytyjski arystokrata i polityk, 2. markiz Hertford
 Francis Seymour-Conway (1777–1842) – brytyjski arystokrata i polityk, 3. markiz Hertford